Кевин Вансе Эрнандес Керконнелл (; родился 21 декабря 1985 года в Гуанаха, Гондурас) — гондурасский футболист, вратарь клуба «Реал Эспанья» и сборной Гондураса. Участник Олимпийских игр в Пекине.

Клубная карьера 
Эрнандес начал карьеру в клубе «Виктория» из Ла-Сейбы. В 2006 году он помог команде завоевать серебряные медали Лиги Насьональ. 31 июля 2008 года в матче против «Платенсе» Эрнандес забил свой первый гол за команду. За пять сезонов в клубе Кевин сыграл более 150 матчей во всех турнирах. В том же году он перешёл в уругвайский «Белья Виста», а спустя полгода выступал в уругвайской Примере за «Сентраль Эспаньол».

В 2009 году Кевин вернулся на родину в «Реал Эспанья» и уже через год стал чемпионом страны, несмотря на то, что к тому времени не провёл на поле ни минуты. 16 августа 2012 года в матче против «Депортес Савио» он дебютировал за клуб. Спустя год Эрнандес уже в ранге основного вратаря во второй раз выиграл чемпионат.

Международная карьера 
23 мая 2008 года в товарищеском матче против сборной Белиза Эрнандес дебютировал за сборную Гондураса.

Летом того же года Кевин был включен в заявку национальной команды на поездку в Пекин на Олимпийские игры. На турнире он принял участие в матчах против команд Италии и Камеруна.

В 2013 году Эрнандес принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборных Тринидада и Тобаго.

Достижения 

Командные

 Реал Эспанья
  Чемпионат Гондураса по футболу — 2010
  Чемпионат Гондураса по футболу — 2013

Примечания

Ссылки 
 
 Profile
 

Футболисты Гондураса
Футбольные вратари-бомбардиры
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Виктория» Ла-Сейба
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК «Сентраль Эспаньол»
Игроки ФК «Реал Эспанья» Сан-Педро-Сула